Алекса́ндр Арбу́зов:
 Арбузов, Александр Алексеевич (1945—2015) — капитан-директор рыболовного траулера, Герой Социалистического Труда.
 Арбузов, Александр Ерминингельдович (1877—1968) — советский химик-органик.
 Арбузов, Александр Павлович (1810—1878) — русский контр-адмирал.